peut désigner :

 , un magazine de jeu vidéo renommé  ;
 , un terme utilisé pour parler des consoles de salon de la prochaine génération de consoles de jeux vidéo ;
 , parfois abrégé , un système de gestion du trafic aérien des États-Unis en cours de développement (2017) ;
 Next Gen, titre original du film d'animation Nouvelle Génération ;
 Next Generation ATP Finals, un tournoi de tennis.